Nagase ():

 Jin'-en Nagase (* 1943, Toyama), un homme politique japonais
 Masatoshi Nagase (; * 1966, Miyakonojō)
 Miyu Nagase ()
 Tomoya Nagase ()
 Yoshiro Nagase (; 1891 1978), un artiste graveur japonais

Voir aussi 
 Minato Nagase

Patronyme japonais
Toponymie japonaise